Jesse Väänänen (ur. 6 stycznia 1984 w Lahti) – fiński biegacz narciarski.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 

Fińscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Lahti
Urodzeni w 1984